Метте — фамилия:

 Метте, Виталий Леонидович — заместитель премьер-министра Казахстана (окт. 1994 — март 1996)
 Метте-Марит (кронпринцесса Норвегии) — супруга кронпринца Норвегии Хокона, наследника норвежского престола.
 (1727) Метте — астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса и принадлежащий к спектральному классу S.